A edição da Taça de Portugal de Basquetebol Feminino referente à época de 2012/2013 decorreu entre 5 de Outubro de 2012 - 1ª Eliminatória - e 10 de Março de 2013, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão Multiusos Tábua, O Sport Algés e Dafundo conquistou à sua 6ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol Feminino 2012/2013

8 Avos de Final

A Partir das meias-finais todos os jogos foram disputados no Pavilhão Multiusos Tábua, (Final 4).

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4150&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

<noinclude>